HMS Hermes (1919), Brits vliegdekschip
HMS Hermes (1959), Brits vliegdekschip